Jillian Janson (23 de maio de 1995) é uma atriz pornográfica americana. Iniciou sua carreira quando foi descoberta por um "olheiro" enquanto transmitia para o site MyFreeCams.com.

Prêmios e indicações

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos